Хартув — название населённых пунктов:

 Хартув () - село в Польше (гмина Слоньск Любушского воеводства).
 Хартув () - историческое еврейское поселение в Палестине, с перерывами существовавшее с 1883 по 1948 год.